Rejon borzniański – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czernihowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1608 km² i liczy około 44 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Borzna.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 26 silskich rad, obejmujących w sumie 60 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy